Kojatice può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Kojatice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina

Slovacchia
Kojatice, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione